Мишон има више значења:
 Мишон (Орегон), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Орегон
 Мишон (Тексас), град је у америчкој савезној држави Тексас
 Мишон (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Мишон (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас